Залите () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.

Фамилия 
 Залите, Мара (род. 1952) — латвийская поэтесса, драматург и общественный деятель.
 Залите, Элина (1898—1955) — латвийская поэтесса, драматург и переводчик с эстонского языка.

Топоним 
 Залите — железнодорожная станция в Иецавском крае Латвии, на линии Елгава — Крустпилс.